Birkenhead je lahko:
 Birkenhead - mesto v Angliji
 HMS Birkenhead - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
 Birkenhead (reka)
 Birkenhead (jezero)